Сергей Турышев: Турышев, Сергей Анатольевич (род. 1985) — российский лыжник.
 Турышев, Сергей Дмитриевич (1906—1974) — советский партийный и государственный деятель.